Трикомон — греческий топоним. Может означать:
  — село в Греции.
 Трикомо — село на Кипре.